Harry Saltzman – produttore cinematografico canadese
 Percy Saltzman – meteorologo canadese
 W. Mark Saltzman – docente e chimico statunitense

Pagine correlate 
 Salzman
 Salzmann